In 2013 werd het 55ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 19 januari tot 19 mei. Brasiliense werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase
De clubs uit groep A speelden tegen de clubs uit groep B.

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij gelijkspel ging de club door die in de competitie het best gepresteerd had.

Tweede toernooi

Eerste fase
De clubs speelden nu tegen clubs uit hun eigen groep.

Groep A

Groep B

Tweede fase
Bij gelijkspel ging de club door die in de competitie het best gepresteerd had.

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil